Кожеуро́в — русская фамилия. Известные носители:
 Кожеуров, Владимир Александрович  (1911 - ) - советский металлург
  Кожеуров, Станислав Александрович (род. 1988) -российский востоковед